Domenico Calcagno, né le  à Tramontana dans la commune de Parodi Ligure, province d’Alexandrie dans le Piémont, est un cardinal italien, président de l’Administration du patrimoine du siège apostolique (APSA) depuis .
  (1929-2004), journaliste et écrivain italien.
 Robert Calcagno (1960- ), ingénieur et ancien membre du gouvernement de la principauté de Monaco.

Patronyme voisin : .

Liens externes